Sató (佐藤) je nejfrekventovanější japonské příjmení.

 Aiko Satóová (* 1983) – zápasnice
 Čóei Sató (* 1951) – fotbalista
 Džiró Sató (1908–1934) – tenista
 Eisaku Sató (1901–1975) – bývalý premiér Japonska
 Hiroaki Sató (1932–1988) – fotbalista
 Hisato Sató (* 1982) – fotbalista
 Micuru Sató (* 1961) – zápasník
 Mikio Sató (* 1928) – matematik
 Nobujuki Sató (* 1944) – judista
 Takeru Sató (* 1989) – herec
 Takuma Sató (* 1977) – automobilový závodník

Reference

Externí odkazy 
 

Japonská příjmení